Сент-Альба́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Тулуза-14. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31467.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 11 км к северу от Тулузы.

На востоке коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 5634 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 3871 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 2949 были экономически активными, 922 — неактивными (показатель активности — 76,2 %, в 1999 году было 72,4 %). Из 2949 активных жителей работали 2722 человека (1409 мужчин и 1313 женщин), безработных было 227 (100 мужчин и 127 женщин). Среди 922 неактивных 303 человека были учениками или студентами, 349 — пенсионерами, 270 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Альбана

Города-побратимы 
  Сальгареда (Италия, с 1989)
  Бжезины (Польша, с 2010)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна